VSI steht als Abkürzung für:

 Vakuum-Super-Isolation, ein System zur Vakuumwärmedämmung 
 Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute
 Vereinigung Schweizer Innenarchitekten
 vertical speed indicator, siehe Variometer
 Very Short Introductions, enzyklopädische Buchreihe
 very small inclusions, siehe Diamant#Reinheit (clarity)
 VMS Software Inc., ein Händler für OpenVMS-Software
 Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana
 Voltage Source Inverter, siehe Spannungszwischenkreisumrichter

vsi steht für:
 Moldavische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung